Edificacions:
 Cal Felip del Coracero al Prat de Llobregat (el Baix Llobregat)
 Can Felip del carrer Joaquim Codina, obra a la Cellera de Ter (la Selva) 
 Can Felip del carrer Dr. Calix Noguer, casa a la Cellera de Ter (la Selva) 
 Can Felip (Maçanet de la Selva) casa a la Selva
 Can Felip (Sant Joan Despí) i la torre de Can Felip, a Sant Joan Despí (el Baix Llobregat)
 Cal Felip (Solsona), mas a Solsona (el Solsonès)
 Can Felip (Vilopriu), gran casal a Vilopriu (el Baix Empordà) 
 Can Pairet i Can Felip, grup de cases del  a Palafrugell (el Baix Empordà) 
 Miscel·lània: Turó de Can Felip, muntanya al municipi de Beuda (la Garrotxa)

Vegeu també 
 Can Felipa, a Barcelona
 Sant Felip (pàgina de desambiguació)
 Can Feliu